Centre d'internament d'estrangers, centre de reclusió per a immigrants il·legals
 Comissió Internacional d'Il·luminació (acrònim en francès), autoritat internacional del color i la llum
 Corporació Interamericana d'Entreteniment, grup d'empreses mexicà dedicades a l'oci i l'entreteniment
 Company de l'Orde de l'Imperi Indi (acrònim en anglès), orde de cavalleria britànica